Angy puede referirse a:
Angy (Oise), una comuna del departamento de Oise, en la región de Picardía, Francia.
Angy Fernández (1990-), una cantante y actriz española.
Angy (álbum de Angy), un álbum de Angy Fernández de 2008.